Vladimirovac est un toponyme qui peut désigner :
Vladimirovac, une localité de Croatie située dans la municipalité de Gradina, dans le comitat de Virovitica-Podravina ;
Vladimirovac, une localité de Serbie située dans la province autonome de Voïvodine, dans la municipalité d'Alibunar et dans le district du Banat méridional.